La Romana kan syfta på:

Geografi

Dominikanska republiken 

 La Romana (provins), 
 La Romana, kommun i provinsen La Romana,

Mexiko 

 La Romana, Sinaloa, Culiacán,

Spanien 

 La Romana, Spanien, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Romana (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante,